Egon Franke puede referirse a:

 Egon Franke (esgrimidor) (1935-2022), esgrimidor polaco;
 Egon Franke (político) (1913-1995), político alemán.